Crammond steht für:

 Crammond (Südafrika), ein Ort am Albert-Falls-Damm, KwaZulu-Natal, Südafrika

Crammond ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Crammond, britischer Spieleentwickler
 John Crammond (1906–1978), britischer Skeletonsportler und Segler